Plusieurs théorèmes portent le nom du savant Isaac Newton

En mécanique 
 Les théorèmes de Newton  précisent des règles gravitationnelles à l'intérieur ou l'extérieur de corps sphériques;
 le théorème de Newton-Hamilton traite de la dynamique des champs à force centrale.

En mathématiques 
Le théorème de Newton sur les fonctions symétriques relie les coefficients d'un polynôme avec les fonctions symétriques de ses racines.
Le théorème de Newton sur les transversales présente un résultat sur des sécantes à des courbes algébriques.
Le théorème de Newton sur les diamètres présente un résultat sur les isobarycentres des points d'intersection d'une courbe algébrique par un faisceau de droites parallèles.
Le théorème d'interpolation de Newton fournit une façon de construire le polynôme d'interpolation de Lagrange.